GRU se poate referi la
 GRU  Glavnoe Razvedîvatelnoe Upravlenie (ГРУ, din rusă „Directoratul principal de spionaj”'', organizație de spionaj militar sovietică și (după 1991) rusă, în existență din 1918
 GRU  codul IATA pentru Aeroportul Internațional São Paulo-Guarulhos, Brazilia
 GRU  acronim pentru „Gainesville Regional Utilities”, companie de furnizare a utilităților din Gainesville, FloridaGru''' se poate referi la
 Grus (constelație), conform abrevierii astronomice standard

Acronime de trei litere